Kettenburg bezeichnet:

 Kettenburg, eines Stadtteils von Visselhövede
 Kettenburg (Tonna), altes Schloss in Tonna und der ehemalige Stammsitz der Grafen von Tonna und Gleichen
 Kettenburg (Adelsgeschlecht), Name des Adelsgeschlechtes von der Kettenburg
Burg Kettenburg, eine Burg des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg und späterer Stammsitz der Herren von der Kettenburg

Kettenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Friedrich von der Kettenburg (1671–1753), deutscher Jurist, mecklenburgischer und holsteinischer Diplomat

Siehe auch:
 Kettenberg